Нетечь — топоним.

Реки

Белоруссия 
 Нетечь — река — мелиоративный канал № 1 в городе Калинковичи Гомельской области, приток реки Неначи.

Украина 
 Нетечь — канализированная река в городе Харькове, приток реки Харьков.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Нетечь — деревня в Дубровенском сельсовете Лидского района Гродненской области.
 Нетечь — деревня в Тарновском сельсовете Лидского района Гродненской области.